Mafia steht für:
 Mafia, eine zusammenfassende Bezeichnung für verschiedene Organisationen der organisierten Kriminalität
 Italienische Mafia (namensgebend), heute weltweit aktiv
 Camorra in Neapel und Kampanien
 Cosa Nostra in Sizilien, gilt als bekanntester Zweig der italienischen Mafia
 ’Ndrangheta in Kalabrien
 Sacra Corona Unita in Apulien
 Amerikanische Cosa Nostra, nordamerikanischer Ableger der sizilianischen Cosa Nostra
 Italienische Mafia in Deutschland
 Russische Mafia (oder Russenmafia) im Territorium der ehemaligen Sowjetunion, international verbreitet
 Armenische Mafia in Deutschland, der russischen Mafia zugerechnet
 Albanische Mafia
 Kosher Nostra, auch Jewish Mafia, Kosher Mafia, ehemalige jüdisch dominierte Verbrecherorganisation in den USA
 Triaden, chinesische Mafia
 Yakuza, japanische Mafia

Film und Fernsehen:
 Die Mafia, Dokureihe des Senders National Geographic Channel
 Mafia! – Eine Nudel macht noch keine Spaghetti!, Filmkomödie von Jim Abrahams
 Liste von Mafiafilmen

Geografische Objekte:
 Mafia (Insel), tansanische Insel im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste
 Mafia (Distrikt), tansanischer Verwaltungsbezirk, der die Insel Mafia mit Nebeninseln umfasst

Musikgruppen:
 Three 6 Mafia, US-amerikanische Popgruppe
 Microphone Mafia, frühe deutsch-türkisch-italienische Rapgruppe

Spiele:
 Mafia (Gesellschaftsspiel), Gesellschaftsspiel für größere Gruppen 
 Mafia (Computerspiel), Action-Computerspiel mit Renneinlagen (2002–2004) und dessen Nachfolger
 Mafia II (2010)
 Mafia III (2016)

MAFIA steht für:
 MAFIA (Software), Toolset für numerische Software

M.A.F.I.A. steht für:
 Music And Film Industry Association, fiktive Organisation zur Unterbindung und Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen

Siehe auch:

 Maffia